Housenčíkovití (Campephagidae) je čeleď zpěvných ptáků. K čeledi je řazeno 81 druhů, které žijí v tropickém pásmu Starého světa. Housenčíkovití jsou všežraví ptáci, živí se hmyzem, plody i malými obratlovci.

Fylogeneze, taxonomie a rozšíření 
Housenčíkovití byli tradičně považováni za příbuzné bulbulům (Pycnonotidae) nebo brkoslavům (Bombycillidae), moderní výzkumy však ukázaly, že se jedná o bazální skupinu infrařádu Corvida.

Rody Malindangia (bazální), Cyanograucalus, Celebesia, Analisoma a Edolisoma jsou obvykle považovány za součást šířejí chápaného rodu Lalage.

Rod Coracina je nejrozmanitější, zahrnuje 50 druhů žijících ve všech tropických oblastech Starého světa. Mnoho druhů je endemity malých a odlehlých ostrovů. Africké druhy bývají oddělovány do rodu Ceblepyris.

Rod Pericrocotus zahrnuje 13 druhů housenčíků, endemických pro indomalajskou oblast.

Čtyři druhy rodu Campephaga a dva druhy rodu Lobotos jsou endemity Afriky.

Rody Lalage a Chapochaera jsou rozšířeny především v australské oblasti, Wallaceovu linii překračují pouze tři druhy rodu Lalage.

Kladogram rodů

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

 
Pěvci
Čeledi ptáků